Colonie pénitentiaire peut désigner :
 un bagne ;
 une colonie pénale ;
 une colonie pénitentiaire agricole ou maritime pour jeunes mineurs délinquants :
 Colonie pénitentiaire de  Mettray
 Colonie pénitentiaire du Luc (1856-1904), aujourd'hui Campestre-et-Luc.
 Colonies pénitentiaires de Loos (Nord)
 Colonie pénitentiaire agricole et maritime de Belle-Île-en-Mer
 La Colonie pénitentiaire, une nouvelle de Franz Kafka ;
 
 Dans la colonie pénitentiaire, un album de bande dessinée adapté de la nouvelle de Kafka.

Colonie pénitentiaire